Il doppio maschile dello  Soweto Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

I detentori del titolo del 2011 eranoMichael Kohlmann e Alexander Peya, ma quest'anno non hanno partecipato.

Prakash Amritraj e Rajeev Ram hanno battuto in finale Purav Raja e Divij Sharan 7–6(7–1), 7–6(7–1).

Teste di serie

  Rik De Voest /  Marcelo Demoliner (quarti di finale)
  Purav Raja /  Divij Sharan (finale)

  Mate Pavić /  Goran Tošić (semifinali)
  Dustin Brown /  James Cluskey (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Soweto Open 2013
ATP Challenger Tour 2013